Хусейн (Хусеин) Хаджи-Мурзаевич Айбазов (1903—1941) — советский партийный и государственный деятель.

Биография 
Родился в 1903 году в ауле Джегута. Учился в Москве.
 
В 1920—1932 годах служил в органах ВЧК/ГПУ/ОГПУ, награждён именным оружием.

С 1932 по 1934 год председатель Карачаевского облисполкома.
 
В последующем работал в аппарате Северо-Кавказского крайкома, 1-м секретарем райкома ВКП(б) Туркменского национального района Северо-Кавказского (Орджоникидзевского) края, инструктором ЦК ВКП(б).
 
После начала войны — комиссар штаба 64-й сд.

Погиб 18 августа 1941 года (Смоленская обл., р. Вопь, высоты у переправы Соловьёва).

См. также 
Айбазовы

Источники 
 Биографические сведения// Айбазовы
 Айбазов Хусейн Хаджи-Мурзаевич// Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 Часовые правопорядка. Георгий Васильевич Марков. Изд-во Карачаево-Черкесского технологического ин-та, 1997 — Всего страниц: 239
 Известные люди Карачаево-Черкесии: Краткий биографический словарь. Т. 1. Черкесск, 1997
 Становление силовых структур в Карачаевской национальной автономии в 1920 — 30-е годы
 Бессмертный полк

Председатели Карачаево-Черкесского облисполкома
Первые секретари районных комитетов КПСС
Погибшие в боях Великой Отечественной войны